Messier 38 (M38), een object aan de sterrenhemel
Een voormalige verkeersweg:
M-38 (Rusland)